Il Buyeo Seodong Festival del Loto è il più grande festival estivo che si tiene in Corea ogni luglio, nella contea di Buyeo, nella regione del Chungcheong meridionale. È stato organizzato a partire dagli anni 2000 per promuovere lo stagno artificiale Gungnamji e il patrimonio culturale del regno di Baekje. 
Tra i festival inerenti al turismo culturale, individuati dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, questo è stato selezionato come “straordinario” per quattro anni consecutivi tra il 2015 e il 2018 e festival promettente nel 2019.

Il fiore di loto 

Il fiore di loto è il simbolo ufficiale della contea di Buyeo, tanto da portare il nome di Città del Loto. Per la gente del posto, il loto è più che un fiore che galleggia su uno stagno, è un forte richiamo alla propria identità e storia. A testimonianza di ciò, nella cucina tradizionale di Buyeo, il piatto più famoso è il yeonnip-bap, riso al vapore avvolto nelle foglie di fiore di loto. Originariamente offerto nei templi buddhisti, questo piatto rappresenta il misterioso ma meraviglioso fiore che pur crescendo in acque stagnanti, è simbolo di purezza. Questo piatto è facile da mangiare, ma il processo di creazione richiede tempo e cura. Il riso deve essere cucinato insieme alle noci di pino, castagne e datteri, per poi essere avvolto nelle foglie mature di loto per un’ulteriore cottura al vapore. In estate è un toccasana energetico. 
Le foglie di loto hanno proprietà anti-batteriche e sono capaci di preservare il cibo dall’umidità e dal calore, per questo i monaci portavano con sé questo piatto durante i loro lunghi viaggi alla ricerca dell’illuminazione. Inoltre, il fiore di loto è sia pratico che versatile, in quanto sia le foglie che le radici possono essere utilizzate in cucina, i petali nell’arte del tè, mentre i semi, buccia e steli nella medicina tradizionale.

Stagno Gungnamji 
Al momento è il più antico tra gli stagni artificiali risalenti al regno di Baekje (18 a.C - 660 d.C.).  Lo stagno viene riportato anche nel Samguk Sagi (Cronache dei Tre Regni), secondo il quale fu costruito nel 35º anno del regno del re Mu di Baekje (634 d.C.), affermando che originariamente lo stagno ricopriva un’area di 99.000 m².
Gungnamji è situato nella parte meridionale del palazzo reale di Buyeo, da cui deriva anche il significato del termine scelto (“a sud del fiume”). Sul lato est dello stagno, sembra esserci una sede separata dal palazzo, di cui rimangono delle fondamenta e un pozzo. Nel 1971, il padiglione Poryungjeong fu costruito all'interno dello stagno come un'isola, e fu aggiunto un ponte di legno per collegarlo alla terraferma. 
Una vecchia storia d’amore si lega allo stagno. Infatti, fu costruito laddove si dice vi fosse l’ultima capitale del regno di Baekje, in un periodo in cui Re Mu ebbe una storia d’amore con la principessa Sunhwa, di Silla. Lo realizzò come testimonianza del suo amore per lei. Come un’incarnazione della loro storia d’amore, i fiori di loto sbocciano e ricoprono lo stagno in circa 50 varietà diverse, dai fiori di loto bianco, il loto victoria, il loto rosso, il loto dorato, e così via. 
Lo stagno era conosciuto come una zona umida naturale fino a primi anni 60. Quando si scoprì che era stato un giardino dell'antico palazzo reale, un progetto di restauro fu condotto dal 1965 al 1967 per riparare lo stagno simile al suo stato originale. Nel 1964 viene riconosciuto come sito storico.

Re Mu e la Principessa Sunhwa 

La leggenda narra che un giorno, un ragazzo di nome Seodong (nome originale di re Mu) fosse in missione segreta per spiare la corte del vicino regno di Silla, quando sentì la voce della principessa Seonhwa. Nella speranza di sposarla scrisse una canzone (intitolata “canzone di Seodong”, conosciuta come la prima hyang-ga della Corea) e la insegnò ai bambini di Silla che la divulgano per tutto il regno, fino a raggiungere il re.

La principessa Seonhwa è segretamente innamorata del giovane maestro Seodong e ha una storia d'amore con lui di notte". A causa di quanto espresso nella canzone, la principessa fu mandata in esilio e Seodong, la incontrò fuori dal palazzo dove riuscì alla fine a farla diventare sua moglie.

Si recarono insieme a Baekje, dove la principessa presentò a Seodong l'oro che sua madre le aveva dato quando aveva lasciato il palazzo, e Seodong disse che c'era oro in abbondanza sulla montagna da cui proveniva. Con l'aiuto dei poteri soprannaturali del monaco Jimyeong del tempio di Saja, tutto l'oro fu trasportato durante la notte al palazzo reale di Silla, il che fece guadagnare a Seodong la fiducia del re, e alla fine gli valse la carica di re Mu, 30º monarca del regno di Baekje.

Programmazione del Festival 
Nel corso della durata del festival si susseguono innumerevoli eventi, spettacoli e attività. L’evento più rappresentativo del festival è lo spettacolo notturno, chiamato Poryungjeong Multimedia Program. Si tiene nei pressi del padiglione Poryungjeong il quale suggerisce l’uso di nuove tecnologie, come luci laser, ologrammi e sistema audio per poter immergersi nell’antica storia d’amore tra la Principessa Sunhwa e il Re Mu.
Numerosi eventi online permettono un’ulteriore interazione tra lo spettatore e ciò che la contea di Buyeo ha da offrire, non solo storicamente, ma anche per la cucina tradizionale.
 	incontro online con la cuoca Seo Yung Ja, la quale insegna come realizzare piatti tipici di Buyeo, utilizzando prevalentemente prodotti agricoli del luogo, quali carni, zuppe e kimchi di fiori di loto. 
 promozioni online attraverso l’uso dei social e di hashtag come “ricordando buyeo” o “luogo d’amore e ricordi”, che permettono allo spettatore di condividere foto e video scattate nei pressi delle attrazioni del festival, insieme ai propri cari.

Si tengono poi dei concorsi nazionali di fotografia, indirizzati a professionisti, ma anche concorsi nazionali di disegno, indirizzati agli studenti delle scuole elementari e medie. Entrambi si tengono nei pressi dello stagno e hanno come tema il tradizionale fiore di loto. 
Inoltre, è anche possibile andare in canoa insieme ad amici, familiari o fidanzati, oppure salire su delle mongolfiere e godersi la vista panoramica.
Un'ulteriore attività è la “caccia alla principessa Sunhwa” da fare in gruppo, alla ricerca di pezzi del volto della principessa, in modo da completare un puzzle che la raffiguri. Ai vincitori vengono offerti dei coupon.

Nel weekend si tengono concerti di musica classica, popolare e tradizionale ma anche spettacoli di magia e bubble show. Servizi esterni completano l’esperienza con caffetterie e strade a tema che riprendono la famosa storia d’amore tra il re la principessa.

Collegamenti esterni 
 
Sito ufficiale lotusfestival.kr

Fonti 
https://www.thefestival.co.kr/news/plan/3138/ The Festival

https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2892436 Korea Joongang Daily

http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=history&id=&board_seq=61086&page=17&board_code= KBS WORLD

https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/5557 Korean Folk Encyclopedia

https://m.korea.net/english/NewsFocus/Culture/view?articleId=190399&page=9 Korea.net

http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=1333401350000&pageNo=1_1_1_1 Korean Cultural Heritage Portal

https://www.etri.re.kr/webzine/eng/20160831/03.html ETRI Webzine

https://ncms.nculture.org/local-festival/story/303 Federazione dei centri culturali coreani

Tourism Scope: The Official Magazine of Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities 2009 vol.19 pag 42-43

Festival folcloristici